

Sigle 
 Server message block  – protocollo di rete per condividere file, stampanti e porte seriali
 Small or Medium sized Business  – piccola e media impresa
 Super Mario  – serie di videogiochi a piattaforme
 Super Mario Bros.  – Videogioco per NES
 Surface Marker Buoy  – Boa di segnalazione per subacquei
 System Management Bus  – bus per il controllo del sistema

Codici 
 SMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cerro El Sombrero (Cile)
 smb – codice ISO 639-3 della lingua simbari

Elettronica 
 SMB – connettore per radiofrequenza SMB connector

Religione 
 S.M.B. – sigla della Società delle Missioni Estere di Bethlehem in Svizzera

Altri progetti